Galarraga ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Galarraga (* 1961), venezolanischer Baseballspieler 
 Armando Galarraga (* 1982), venezolanischer Baseballspieler 
 Manuel Eguiguren Galarraga (1930–2012), spanischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in El Beni o Beni